Эскина — женская форма фамилии Эскин.
Известные носители:

 Эскина, Елена Михайловна (род. 1976) — российский судья по хоккею на траве.
 Эскина, Маргарита Александровна (1933—2009) — российский театральный деятель, директор Центрального Дома Актёра имени А. А. Яблочкиной (1987—2009), дочь А. М. Эскина.
 Эскина, Марина Викторовна — русский поэт.
 Двойная фамилия 
 Горецкая-Эскина, Елена Юрьевна (1945—1969) — советская спортсменка, мастер спорта СССР.

 Топоним 
 Эскина — департамент в Аргентине.
 Эскина — город в провинции Корриентес, Аргентина.